Сиби́рка:

Название населённых пунктов 
Казахстан 
 Сибирка — село в Узункольском районе Костанайской области.
 
Россия
 Сибирка — село в Шелаболихинском районе Алтайского края.
 Сибирка — посёлок в Саткинском районе Челябинской области.

Реки 

 Сибирка (приток Ануя)
 Сибирка (приток Иртыша)
 Сибирка (приток Тагила)

Растение 
 Сибирка () — род растений семейства Розовых

Предметы одежды 
 Сибирка ― короткий кафтан в талию со сборами и стоячим воротником.
 Сибирка ― синий или чёрный длиннополый, утеплённый, двубортный из толстого сукна сюртук, отрезной по талии и со сборками в нижней части, с отложным воротником и лацканами на груди.
 Сибирка ― шапка-ушанка (барашковая или норковая).

Эпизоотия 
 Сибирка — то же, что и сибирская язва

Игра 
 Сибирка — бильярдная игра, вроде Американки, только играют по очереди, как в шахматах, и ещё есть отличия. Т.е. накатать партию с разбоя не получится. В более сложной разновидности играют в одну лузу.